Nordheim ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Nordheim (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg
 Nordheim am Main, Gemeinde im Landkreis Kitzingen in Bayern
 Nordheim vor der Rhön, Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld in Bayern
 Markt Nordheim, Marktgemeinde im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim in Bayern
 Nordheim (Biblis), Ortsteil der Gemeinde Biblis im Kreis Bergstraße in Hessen
 Nordheim (Donauwörth), Ortsteil der Großen Kreisstadt Donauwörth im Landkreis Donau-Ries in Bayern
 Nordheim (Grabfeld), Ortsteil der Gemeinde Grabfeld im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen

Nordheim ist der Name folgender Orte außerhalb Deutschlands:
 Nordheim (Bas-Rhin), Gemeinde im Unterelsass, Frankreich
 Nordheim (Texas), Texas, USA
 der deutsche Name des Bezirkes Morasko der Stadt Posen, Polen
 Nordheim (Sarntal), Fraktion der Gemeinde Sarntal in Südtirol, Italien

Nordheim ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Nordheim (* 1951), deutscher Molekularbiologe, Genetiker und Hochschullehrer
 Arne Nordheim (1931–2010), norwegischer Komponist
 August von Nordheim (1813–1884), deutscher Medailleur und Bildhauer
 Helena Nordheim (1903–1943), niederländische Turnerin
 Eckhard von Nordheim (* 1942), evangelischer Theologe
 Kari Nordheim-Larsen (* 1948), norwegische Politikerin
 Lothar Nordheim (1899–1985), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Marcus Nordheim (1812–1899), deutscher Kaufmann
 Odal von Alten-Nordheim (1922–2004), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Klara Pölt, Pseudonym Klara Pölt-Nordheim (1862–1926), österreichische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Villa Nordheim
 Northeim
 Friedhof Nordheim
 Krematorium Nordheim